Die Mannschaftseuropameisterschaften der Herren und Damen 1994 im Squash fanden vom 28. April bis 1. Mai 1994 in Zoetermeer in den Niederlanden statt. Insgesamt traten 22 Mannschaften bei den Herren und 17 Mannschaften bei den Damen an. Bei den Herren handelte es sich um die 22. Auflage der Meisterschaft, bei den Damen um die 17. Austragung.

Bei den Herren und Damen setzten sich jeweils die Titelverteidiger aus England durch. Beide Male besiegte die englische Mannschaft im Finale Deutschland. Die Herrenmannschaft, bestehend aus Tony Hands, Stephen Meads, Jason Nicolle und Phil Whitlock, setzte sich mit 4:0 gegen Hansi Wiens, Simon Frenz, Oliver Rucks und Florian Pößl durch. Bei den Damen besiegten Suzanne Horner, Fiona Geaves und Cassie Jackman ihre deutschen Konkurrentinnen Sabine Schöne, Sabine Baum und Silke Bartel mit 3:0.

Herren

Ergebnisse

Halbfinale, Finale 

Die Begegnung zwischen Frankreich und Schottland im Spiel um Platz drei endete aufgrund des besseren Punktverhältnisses (100:99) zugunsten Schottlands.

Platzierungsspiele

Damen

Ergebnisse

Platzierungsspiele

Abschlussplatzierungen

Herren

Damen

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

1994
Squashturnier 1994
Squashturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Zoetermeer